Самойловка (), село, Крыштоповский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320683506. Население по переписи 2001 года составляет 48 (18/30 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Самойловка находится на правом берегу реки Большая Терновка, есть мост. На противоположном берегу находится село Дмитровка.

Рядом — балка Самойловская, по которой протекает ручей, на котором созданы запруды.

История 
 1790 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Культура 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района